Xenophora är ett släkte av snäckor. Xenophora ingår i familjen Xenophoridae.

Xenophora är enda släktet i familjen Xenophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Xenophora